Thomas Beck peut désigner :
 Thomas Beck (1909-1995), acteur américain ;
 Thomas Beck (1981-), footballeur liechtensteinois.